4-я бронетанковая дивизия () — тактическое соединение Франции периода Второй мировой войны. Сформирована 10 мая 1940 года и действовала в основном отдельными танковыми батальонами до капитуляции Франции в июне 1940 г. Командиром дивизии был Шарль Де Голль.

Боевые действия 

4-я танковая дивизия начала боевые действия 17 мая 1940 г. в битве при Монкорне, где она успешно прорвала немецкую оборону, но затем была вынуждена отступить на исходные позиции из-за отсутствия поддержки и прикрытия с воздуха. Затем она была переброшена к югу от Аббевиля и 28-29 мая пыталась прорваться к окруженным союзным частям, оказавшимся в ловушке в Дюнкерке.
1 июня дивизия была заменена 51-й горнопехотной дивизией и включена в танковую группу генерала Шарля Делестрена. 10 июня танковая группа была придана Парижской армии, а 12 июня дивизия - 10-му армейскому корпусу. После этого она участвовала в арьергардных боях на реке Луара с 12 по 19 июня и действовала до прекращения огня 22 июня.

Состав 

 46-й танковый батальон 35 Char B1
 19-й танковый батальон 35 Char D2
 47-й танковый батальон 35 Char B1bis
 44-й танковый батальон 45 Renault R35
 24-й танковый батальон 
 4-й пехотный батальон 
 303-й полк буксируемой артиллерии 
 4-я артиллерийская группа

Вооружение 
На момент боевых действий:

 58 тяжелых танков B1bis
 44 средних танков D2
 135 легких танков Renault R35
 39 кавалерийских танков Somua S35
 40 легких танков Hotchkiss H39
 48 бронемашин Panhard Р178

Примечания 

Дивизии Франции
Вооружённые силы Франции во Второй мировой войне
Танковые дивизии